Benfield steht für:

 Benfield (Maryland), eine Gemeinde im Anne Arundel County, Maryland, USA

Benfield ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Benfield (1926–2009), britischer Bühnenautor
 Fred Benfield (1937–2007), australischer Ruderer, Musiker und Jurist